Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм Гусятинського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в смт Гримайлів Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
В селі були дві старі дерев'яні церкви. Храм Покрови Пресвятої Богородиці у 1759 році був триверхим. Поруч з ним стояла дерев'яна дзвіниця з п'ятьма дзвонами. Інший храм — святої великомучениці Параскеви П'ятниці. З боку була дзвіниця з п'ятьма дзвонами. Священиком був Стефан Здирко.

У 1804 році старий храм згорів. У 1806 році вимурували новий — Покрови Пресвятої Богородиці, який стоїть і сьогодні. Пізніше до нього добудували бабинець. У 1928 році професор Ковжун пофарбував його у старовізантійському стилі. Під час Першої світової війни церкву частково зруйнували. У 1920 році за пожертви парафіян її відбудували.

Близько 80-х років XIX століття за священника Андрія Бойка храм реставровано: замінено старі ікони апостолів на іконостасі новими. У 2004 році під керівництвом священиків Степана Боднара та Валерія Пашка храм заново розписали та відкрили стародавні ікони. Відновлено іконостас. Поновлено фасад. 10 жовтня 2004 року храм освятили священики двох парафій Валерій Пашко і Степан Боднар.

Парохи 
 о. Михайло Рудковський,
 о. Олександр Ганкевич (1882—1892),
 о. Сагеп Купчинський (1892—1896),
 о. Корнелій Малишевський (1896—1896),
 о. Михаїл Гайдукевич (1918—1896),
 о. Петро Процик (з 1924),
 о. Андрій Бойко,
 оо. Боднар та Валерій Пашко,
 о. Валерій Пашко.

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Гримайлів
Гримайлів